Клиент може да се отнася до:

 Клиент – купувач или потребител в търговията
 Клиент (Рим) – свободен гражданин в Древен Рим
 Клиент (информатика) – в информатиката: участник в модела клиент-сървър
 държава-клиент – в международната политика: страна, зависима от друга страна